Шестопал — фамилия. Известные носители:

 Шестопал, Анатолий Фёдорович  (1936—1993)  — украинский советский математик.
 
 Шестопал, Елена Борисовна — социолог, заслуженный профессор МГУ.
 Шестопал, Семён Эммануилович (псевдоним Сесто Палс, 1913—2002) — румынский и израильский поэт-авангардист, прозаик и философ.
 Шестопал, Соломон Вениаминович (1917—1994) — архитектор.